Rudka kan syfta på följande platser:

Polen 

 Rudka (vattendrag i Polen, Lublins vojvodskap, lat 52,02, long 23,19), 
 Rudka (vattendrag i Polen, Lublins vojvodskap, lat 51,97, long 23,08), 
 Rudka (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat szczycieński, 
 Rudka (ort i Polen, Podlasiens vojvodskap, Powiat bielski, lat 52,72, long 22,73), 
 Rudka (ort i Polen, Lublins vojvodskap, lat 52,18, long 22,88), 
 Rudka (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap), Powiat przeworski, 
 Rudka (vattendrag i Polen, Storpolens vojvodskap), 
 Rudka (ort i Polen, Łódź vojvodskap), Powiat radomszczański, 
 Rudka (kommun), Podlasiens vojvodskap, Powiat bielski,

Tjeckien 

 Rudka (ort i Tjeckien), Södra Mähren, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar